Esame di Stato – anche "esame di maturità" prima del 1997 – nel sistema scolastico italiano, esame sostenuto al termine della scuola secondaria di secondo grado.
 Esame di Stato – espressione con cui si indica in Italia l'esame di abilitazione che permette il libero esercizio di alcune professioni.